Зубарев, Александр: Зубарев, Александр Владимирович (род. 1979) — украинский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Зубарев, Александр Гордеевич (1916—1942) — учитель географии, первый секретарь Харьковского подпольного обкома комсомола.
 Зубарев, Александр Фёдорович (1906—1986) — старший сержант, Герой Советского Союза.